Benham se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sir William Blaxland Benham
 Rhoda Williams Benham